Ardaburius of Ardabur kan verwijzen naar:

 Ardaburius (consul in 427) - Oost-Romeins consul in 427
 Ardabur (ook wel Ardaburius) - Oost-Romeins consul in 447, kleinzoon van bovenstaande